Örebro IK kan syfta på:

 Örebro IK – en tidigare ishockeyklubb i Örebro
 Örebro Idrottsklubb (1898), idrottsförening bildad 1898, övergick 1900 i IFK Örebro
 Örebro Idrottsklubb (1919), idrottsförening bildad 1919, övergick i 1940-1941 Örebro FF.